Een kwartier betekent oorspronkelijk het vierde deel van iets. De betekenis is overgedragen op tal van zaken, waaronder:

 Een kwartier (tijd), een eenheid van tijd: een kwart uur, oftewel vijftien minuten.
 kwartier (gebied), een bestuurlijke gebiedseenheid.
 Een woonwijk of buurt in een stad of dorp, bijvoorbeeld: Het Laakkwartier.
 Een kwartier (woning) dat als wooneenheid wordt aangeboden.
 Een kwartierstaat, een deel van een stamboom in de genealogie.
 Een Kwartier (heraldiek) van een wapen in de heraldiek.
 Een kwartier (militair) is een huisvesting van militairen.
 Kwartier (Moerdijk), een buurtschap in Noord-Brabant.
 Kwartier (Zevenaar), een buurtschap in Gelderland
 kwartiermaker, Kwartier maken, het voorbereiden van huisvesting voor militairen.
 Kwartier maken, activiteiten die als doel hebben de integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond, in de samenleving, te ondersteunen en te bevorderen.
Quartier (Parijs), een wooneenheid in een Franse stad.
 Geen kwartier (militair) geven aan de vijand, is hem geen genade geven maar tot de laatste man doden.
schijngestalten van de maan
eerste kwartier;
laatste kwartier.